Phường
 An Bình (Dĩ An), een phường in Dĩ An, provincie Bình Dương.

 An Bình (Biên Hoà), de stad Biên Hoà, provincie Đồng Nai
 An Bình (Rạch Giá), de stad Rạch Giá, provincie Kiên Giang
 An Bình (Ninh Kiều), quận Ninh Kiều, gemeente Cần Thơ
 An Bình (An Khê), thị xã An Khê, provincie Gia Lai
 An Bình (Đắk Lắk), thị xã Buôn Hồ, provincie Đắk Lắk

Xã
 An Bình (Bắc Ninh), xã in het district Thuận Thành, provincie Bắc Ninh
 An Bình (Lý Sơn), xã in het district Lý Sơn, provincie Quảng Ngãi
 An Bình (Thoại Sơn), xã in het district Thoại Sơn, provincie An Giang.
 An Bình A, thị xã Hồng Ngự, provincie Đồng Tháp
 An Bình B, thị xã Hồng Ngự, provincie Đồng Tháp
 An Bình Tây (Ba Tri), huyện Ba Tri, provincie Bến Tre
 An Bình (Cao Lãnh), huyện Cao Lãnh, provincie Đồng Tháp
 An Bình (Tây Ninh), huyện Châu Thành, provincie Tây Ninh
 An Bình (Kiên Lương), huyện Kiên Lương, provincie Kiên Giang
 An Bình (Kiến Xương), huyện Kiến Xương, provincie Thái Bình
 An Bình (Lạc Thủy), huyện Lạc Thủy, provincie Hoà Bình
 An Bình (Long Hồ), huyện Long Hồ, provincie Vĩnh Long
 An Bình (Nam Sách), huyện Nam Sách, provincie Hải Dương
 An Bình (Phú Giáo), huyện Phú Giáo, provincie Bình Dương
 An Bình (Thuận Thành), huyện Thuận Thành, provincie Bắc Ninh
 An Bình (Văn Yên), huyện Văn Yên, provincie Yên Bái